Tag der Freiheit steht für:

 Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht, NS-Propagandafilm von Leni Riefenstahl von 1935
 Großdemonstration gegen die Corona-Pandemiebeschränkungen am 1. August 2020, siehe Proteste gegen Coronaschutzmaßnahmen 2020#Berlin